Tunnel of love peut faire référence à :

Tunnel of Love, un type d'attraction proche du Old Mill
Tunnel of Love, le nom de plusieurs attractions à Coney Island
Tunnel de l'amour de Klevan, une ancienne ligne de chemin de fer en Ukraine

Musique 
Tunnel of Love, un album de Bruce Springsteen sorti en 1987
Tunnel of Love (EP), un EP de Insane Clown Posse sorti en 1996
Tunnel of Love, une chanson de Dire Straits
Tunnel of Love, une chanson de Bruce Springsteen
The Tunnel of Love, une chanson du groupe Fun Boy Three issu de l'album Waiting (1983)
Tunnel of Love, une chanson du groupe Westlife (2000)

Autres médias 
The Tunnel of Love, une nouvelle de Peter De Vries édité en 1954
The Tunnel of Love, une pièce de théâtre de Broadway de 1957 de Peter De Vries et Joseph Fields
The Tunnel of Love, le titre original du film Le Père malgré lui sorti 1958